Paracalliopiella är ett släkte av kräftdjur. Paracalliopiella ingår i familjen Calliopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Paracalliopiella